geomorfologisch verschijnsel, zie Tombolo (vorm)
gemeente in Padua, zie Tombolo (Italië)